

Mitologia 
 Ida (mitologia) - personagem da mitologia grega, ninfa,  mãe de Teucro (filho de Escamandro)

Pessoas 
Ida Miccolis - cantora lírica brasileira
 Ida de Nivelles - religiosa do século VII, esposa de Pepino de Landen, prefeito do palácio de Austrásia
 Ida Álvares - (Ana Margarida Vieira Álvares) jogadora de vôlei brasileira
 Ida de Bolonha - condessa de Bolonha
 Ida Gomes - (Ida Szafran) atriz e dubladora brasileira
 Ida Hermínia Kerber - (Iracema de Alencar) atriz brasileira
 Ida Lupino - atriz, produtora, roteirista e  diretora inglesa
 Ida Presti - violonista clássica francesa
 Ida Rubinstein - atriz e dançarina russa
 Manuel Said Ali Ida - filólogo brasileiro

Abreviaturas 
 International Documentary Association

Botânica 
 Ida é um gênero de Orchidaceae.

Geografia 
Nos Estados Unidos da América:
 Ida Grove - cidade no estado de Iowa
 Ida (Luisiana) - vila localizada no estado de Luisiana
 Mount Ida - cidade localizada no estado americano de Arkansas

Mundo:
 Ida-Virumaa - condado da Estónia
 Monte Ida (Turquia) - monte na Turquia
 Monte Ida (Creta) - monte na ilha de Creta

Outros 
 243 Ida - asteroide do cinturão de asteróides

Prenomes
Desambiguações de antropônimos

el:Όρος Ίδη